Girls! Girls! Girls!, Elvis Presley-film uit 1962
Girls, Girls, Girls (Mötley Crüe), album van Mötley Crüe uit 1987
Girls, Girls, Girls (Sailor), single van Sailor uit 1976
Girls, Girls, Girls (Jay-Z), single van Jay-Z uit 2001